Meander kan syfta på:

 Meander – en slingrande flodfåra
 Menderes – flod i nuvarande Turkiet med ett slingrande lopp vars latinska namn Mæander givit namn åt fenomenet
 Meander Valley – ett område i Tasmanien
 Meander (ornament) – en dekorativ ornamentering på konsthantverk